Бугат ( — «с оленями») — название нескольких географических объектов в Монголии.

Сомоны 
 Бугат — сомон аймака Баян-Улгий.
 Бугат — сомон аймака Булган.
 Бугат — сомон аймака Говь-Алтай.

Города 
 Баотоу — город во Внутренней Монголии (КНР) со схожей этимологией.